Andrew Steele – astrobiolog
 Andrew Steele – brytyjski muzyk, perkusista The Herd
 Andrew Steele – amerykański scenarzysta
 Andrew Steele (ur. 1984) – brytyjski lekkoatleta